Pasărea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pasărea (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Pasărea (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov